Игорь Георгиевич Петров: Петров, Игорь Георгиевич (1927—1983) — советский футболист.
 Петров, Игорь Георгиевич (род. 1962) — российский этнограф.